Együttesek
 Honey (együttes), amerikai együttes, 1995–2001

Albumok
 Honey (Andy Williams-album), Andy Williams-album, 1968
 Honey (Bobby Goldsboro-album), Bobby Goldsboro-album, 1968
 Honey (Chara-album), Chara-album, 2008
 Honey (Jimmy McGriff-album), Jimmy McGriff-album, 1968
 Honey (Kara-album), Kara-album, 2009
 Honey (Katy B-album), Katy B-album, 2016
 Honey (Ohio Players-album), Ohio Players-album, 1975
 Honey (Open Hand-album), Open Hand-album, 2010
 Honey (Robert Palmer-album), Robert Palmer-album, 1994
 Honey (Scandal-album), Scandal-album, 2018
 Honey (Sonny James-album), Sonny James-album, 1958

Dalok
 Honey (Erykah Badu-dal), 2007
 Honey (Jay-Z and R. Kelly-dal), 2002
 Honey (L’Arc-en-Ciel-dal), 1998
 Honey (Mariah Carey-dal), 1997
 Honey (Moby-dal), 1998
 Honey (Rudy Vallée-dal), 1945

Egyebek
 Honey (magazin), brit magazin, 1960–1986